Amerikai Egyesült Államok
Calamine (Arkansas)
Calamine (Wisconsin)